Isitt ist der Familienname folgender Personen:

 Debbie Isitt (* 1966), englische Comicautorin, Filmregisseurin und Performerin
 Kate Isitt, britische Schauspielerin